

Fumetti 
 Match – personaggio della DC Comics
 Match – personaggio della Marvel Comics

Altro 
Match – nello sport, incontro sportivo
Match – dibattito a puntate, trasmesso da Rai 2 nel 1977
The Match – film del 1999 diretto da Mick Davies
The Matches – gruppo pop punk statunitense
Match - nei videogiochi, gara di abbinamenti

Pagine correlate 
Matsch